Shibi bezeichnet:

 Shibi (Mythologie), einen König der Monddynastie in der indischen Mythologie;
 Shibi (Khagan), neunter Khagan (611–619) im Ostteil des ersten Reiches der Kök-Türken;

Orte:
 Shibi (Anyi), die Großgemeinde Shibi (石鼻镇) im Kreis Anyi der Stadt Nanchang in der chinesischen Provinz Jiangxi;
 Shibi (Ninghua), die Großgemeinde Shibi (石壁镇) im Kreis Ninghua der Stadt Sanming in der Provinz Fujian;
 Shibi (Qionghai), die Großgemeinde Shibi (石壁镇) der Stadt Qionghai in der Provinz Hainan;
 Shibi (Gu), die Gemeinde Shibi (石壁乡) im Kreis Gu der Stadt Linfen in der Provinz Shanxi.